Dries Buytaert, un programmeur de logiciels open-source et le fondateur et chef du CMS Drupal.
Dries van Agt, une personnalité politique néerlandaise.
Dries Van Noten, un créateur de mode et un styliste belge.
Jean Dries (1905-1973), un peintre français.

Sport 

Dries Devenyns, un coureur cycliste belge, membre de l'équipe Quick Step.
Dries van der Lof (né le  à Emmen, Pays-Bas et mort le  à Enschede, Pays-Bas), était un coureur automobile néerlandais.
Dries Mertens, un footballeur belge né le  à Louvain en Belgique.

Annika Dries (1992-), joueuse de water-polo américaine
Basma Dries (1984-), rameuse d'aviron algérienne
Chaouki Dries (1981-), rameur d'aviron algérien

Homonymie de patronyme